Até , um total geral de  planetas em  sistemas planetários, com  sistemas tendo mais de um planeta, foram encontrados usando todos métodos de deteção.

A partir de 2018, a estrela com o maior número de planetas confirmados é Kepler-90, que possui oito planetas, embora HD 10180 possa ter nove (dois ainda não confirmados) e Tau Ceti possa ter 8 planetas (4 não confirmados). A estrela hospedeira exoplanetária mais massiva é Mu² Scorpii (com 8,7 massas solares), enquanto a menos massiva é 2M J044144 (com 0,021 massas solares). A estrela mais rica em metais é NN Serpentis (1,744, 55,5 × Sol), enquanto a mais pobre em metais é BD + 20 ° 2457 (−0,999, 0,100 × Sol). A estrela hospedeira exoplanetária mais próxima é Proxima Centauri (localizada a 4,25 anos-luz), enquanto a mais distante é SWEEPS J175853.92-291120.6 (a  anos-luz). Visualmente, a estrela hospedeira exoplanetária mais brilhante vista da Terra é Pollux (magnitude em torno de 1,15), enquanto a mais fraca é OGLE-2005-BLG-390L (27,98).

Lista de sistemas planetários 
Uma faixa amarela indica uma estrela com mais de um planeta.

Ver também 
 Lista de estrelas com exoplanetas não confirmados

Com exoplanetas